Алекса́ндр Рафка́тович Абду́ллин (, род. 29 июня 1962 года, г. Киев, УССР) — украинский политик и народный депутат Украины.

Образование 
В 1989 году окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Григорьевича Шевченко.

Карьера 
Ещё учась в университете, Александр Абдуллин начал трудовую деятельность. Впрочем, говоря о неофициальной биографии Александра Рафкатовича, стоит отметить, что на работу будущий политик устроился гораздо раньше. Как сообщают некоторые СМИ, в 1979 году Абдуллин пошёл работать на киевский завод «Точэлектроприбор» токарем. После чего с 1981 года по 1983 год последовала двухлетняя служба в советской армии. И уже с 1985 года по 1987 год работал корреспондентом газеты News from Ukraine, после чего последовал резкий карьерный взлёт и до 1992 году Александр Рафкатович занимал должность корреспондента; коммерческого директора «Рабочей газеты».

С 1992 года по 1993 год Александр Рафкатович работал директором компании «Интертрейд». Затем на протяжении двух лет до 1995 года был вице-президентом корпорации «Республика».

В 1995—1998 годы — президент ЗАО «Интергаз».

В 1998 году Александр Абдуллин становится народным депутатом, пройдя по Киевскому избирательному округу № 97. С тех пор не покидает украинский парламент.

В 2002 году прошёл по избирательному округу № 156 Ровненской области. За время пребывания в парламенте побывал в рядах «Единой Украины», «Европейского выбора», СДПУ(о). Член партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» с 2005 года. В 2006 и 2007 годах прошёл по спискам БЮТ. На данный момент является членом парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информации и заместителем председателя фракции.

С 12 декабря 2012-го — народный депутат Украины VII созыва от партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» (№ 28 в списке). Член Комитета по вопросам свободы слова и информации.

25 декабря 2018 года был включён в список лиц, в отношении которых Россия ввела санкции.

Другое 
 Владеет английским и французским языками.

Семья 
Мать – Тамара Семёновна.
Жена Татьяна (1962, в девичестве Дикунова) — дизайнер строительной компании. Дочери Евгения (1988, приёмная), Александра (1991, родная).

Награды и звания 
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Заслуженный журналист Украины. Награждён орденами «За заслуги» II и III степеней, орденом Святого Равноапостольного князя Владимира II, I степеней (УПЦ КП, УПЦ МП). Имеет почётную грамоту Папы Римского Иоанна Павла II. Лауреат премии Союза журналистов Украины «Независимость» в номинации «Журналист-политик», которая включает в себя законодательную деятельность в Верховной Раде, работу с прессой как журналиста, причастность к разработке и финансированию специальных программ поддержки прессы, ветеранов и малоимущих.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Портал Верховной рады
 ЛІГА.Досье

Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IV созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Выпускники Института журналистики Киевского университета
Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Члены «Батькивщины»
Заслуженные журналисты Украины
Персоналии по алфавиту
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва